Ты́шлер () — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Тышлер, Александр Григорьевич (1898—1980) — советский живописец, график и театральный художник, скульптор.
 Тышлер, Давид Абрамович (1927—2014) — советский фехтовальщик на саблях, призёр чемпионатов мира и олимпийских игр.

Тишлер 
 Тишлер, Валерий Викторович (род. 1962) — украинский композитор, музыкант и аранжировщик.
 Тишлер, Отто (1843—1891) — немецкий археолог.